Андре́й Ани́симов:
 Анисимов, Андрей Анатольевич (известен под псевдонимов Дежо́нов; род. 1960) — российский актёр театра и кино, режиссёр.
 Анисимов, Андрей Альбертович (род. 1960) — российский церковный архитектор.
 Анисимов, Андрей Викторович (род. 1973) — российский футболист.
 Анисимов, Андрей Геннадьевич (род. 1979) — российский хоккеист.
 Анисимов, Андрей Юрьевич (род. 1961) ― российский врач, хирург, доктор медицинских наук, профессор